Wöhrle ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Wöhrle (* 1939), deutscher Chemiker
 Eugen Wöhrle (1853–1925), deutscher Kirchenmusiker
 Georg Wöhrle (* 1953), deutscher Altphilologe
 Hansjörg Wöhrle (* 1943), deutscher Koch
 Jakob Wöhrle (* 1975), deutscher evangelischer Theologe und Alttestamentler
 Karl Wöhrle (1861–1918), österreichischer Politiker
 Oskar Wöhrle (1890–1946), deutscher Schriftsteller

Wöhrle ist der Name folgender Unternehmen:

 Reisebüro Wöhrle, deutsches Buslinienverkehrsunternehmen mit Sitz in Oberderdingen

Siehe auch:
 Wörle
 Wöhrl